Jarmila Majerová (1920-2014) – regista, scenografo e produttore ceco
 Marie Majerová (1882-1967) – scrittrice ceca
 Věra Majerová (1944) – sociologo ed economista ceco
 Zuzana Majerová Zahradníková (1972) – docente e politica ceca